Pinedo puede referirse a:
Pinedo: concejo del municipio de Valdegovía, Álava (País Vasco, España).
Pinedo: apellido.
Pinedo: pedanía de la ciudad de Valencia (España).